R300 steht für:
 Robotron 300 – eine in der DDR häufig eingesetzte Datenverarbeitungsanlage mittlerer Größe
 Bezeichnung eines Grafikprozessors (GPU) von ATI – siehe ATI-Radeon-9000-Serie

Abkürzung